

Patronyme 

  (1887-1939), écrivain belge ;
 Paul Moureau (1904-1968), hématologue belge découvreur du facteur rhésus ;
 François Moureau (1944-), enseignant-chercheur de littérature française en Sorbonne ;
 Agricol Moureau (1766-1842), rédacteur et personnalité politique française ;
 Émile Moureau, escrimeur épéiste français ;
 Joseph Moureau (1921-2020), pilote militaire de la Seconde Guerre mondiale ;
 Marcel Moureau (1924-), footballeur français.